Livesay est un patronyme porté notamment par :

 Dorothy Livesay (1909-1996), poétesse canadienne ;
 Richard Livesay (1750-1823), graveur et peintre britannique.